Lacey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lacey Township (Kansas)
 Lacey Township (New Jersey)
 Lacey Township (Oklahoma)